Aleksandryjczyk – mieszkaniec Aleksandrii
 Aleksandryjczyk – przydomek Klaudiusza Ptolemeusza